Papavassiliou ist der Familienname folgender Personen:

 Jorgo Papavassiliou (* 1968), deutsch-griechischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Nikodimos Papavasiliou (* 1970), zypriotischer Fußballspieler und -trainer
 Petros Papavassiliou (* 1928), griechischer Maler